Чемпионат мира по дартсу 2020 года стал 27-м чемпионатом мира, организованным Профессиональной корпорацией дартса с момента ее отделения от Британской организации. Соревнования прошли в Александра-палас в Лондоне с 13 декабря 2019 года по 1 января 2020 года.

Майкл ван Гервен являлся действующим чемпионом после победы над Майклом Смитом со счётом 7-3 в финале 2019 года.

Раймонд ван Барневельд завершил карьеру профессионального дартсмена на этом турнире, сыграв свой последний матч в первом раунде против Дарина Янга.

Фэллон Шеррок стала первой женщиной, выигравшей матч на чемпионате мира PDC. Она обыграла Теда Эветса со счетом 3-2 в первом раунде, а затем победила Менсура Сулйовича со счетом 3-1 во втором раунде.

Квалификация 
Чемпионат мира по дартсу 2019/2020 стал 27-м чемпионатом мира по дартсу, организованным Профессиональной корпорацией дартса; в тринадцатый раз подряд проходит в Александра-палас в Лондоне. Соревнования проходили с 13 декабря 2019 года по 1 января 2020 года. На чемпионате приняли участие 96 игроков, при этом во втором раунде были посеяны тридцать два игрока с самым высоким рейтингом PDC Order of Merit, а тридцать два игрока с самым высоким рейтингом PDC Pro Tour 2019 года и тридцать два игрока, получивших права участия на чемпионате мира по итогам отборочных турниров начали с первого раунда.

Майкл ван Гервен, действующий чемпион мира, который также выиграл чемпионаты 2014 и 2017 годов, занимал первое место рейтинга PDC, и следовательно стал первым сеяным. Голландец выиграл шесть из десяти главных турниров в одиночном разряде в течение 2019 года. Чемпион мира 2018 года и действующий чемпион World Matchplay и чемпион Европы Роб Кросс занимал второе место в Order of Merit. Помимо ван Гервена и Кросса, два других экс-чемпиона мира PDC квалифицировались в качестве сеяных. Ими стали двукратные чемпионы Гари Андерсон (5-й сеяный) и Адриан Льюис (13-е сеяный). Трехкратный действующий чемпион мира по дартсу, который проводит Британская организация дартса, Глен Дюррант стал 27-м сеяным, этот турнир стал для него дебютным чемпионатом мира PDC. Помимо Дарранта, 17-й сеяный Стивен Бантинг и 25-й Стив Битон были также чемпионами мира по версии BDO.

Расположившиеся ниже ван Гервена и Кросса в рейтинге — двукратный победитель Grand Slam of Darts Гервин Прайс, финалист чемпионата мира 2019 года Майкл Смит, Гэри Андерсон, победитель финального турнира Players Championship 2018 года Дэрил Герни и чемпион German Darts Masters 2019 года Питер Райт. Действующий чемпион открытого чемпионата Великобритании 2019 года Натан Аспиналл стал 12-м сеяным.

Чемпион Czech Darts Open 2019 Джейми Хьюз в текущем сезоне стал обладателем карты PDC-тура, он также стал первым в рейтинге PDC Pro Tour 2019 года. Помимо Хьюза, отобрались пятеро других дартсменов по итогам Pro Tour: Гарри Уорд, Ричи Эдхаус, Марк Макгини, Люк Вудхаус и Райан Мейкл.

Чемпион мира 2007 года Раймонд ван Барневельд прошел квалификацию через Pro Tour, а его участие в чемпионате мира станет последним соревнованием в профессиональной карьере. Помимо ван Барневельда, его соотечественник Йелле Клаасен, который является чемпионом мира по дартс BDO, также прошёл квалификацию через Pro Tour. Среди других игроков, прошедших квалификацию Pro Tour, были полуфиналист World Grand Prix 2019 года Крис Доби, чемпион мира среди юниоров 2019 года Люк Хамфрис и финалисты кубка мира 2019 года из Ирландии Уильям О’Коннор и Стив Леннон.

Оставшиеся 32 участника чемпионата определялась серией международных отборочных и «secondary» туров. Чемпион Brisbane Darts Masters 2019 года Дэймон Хета, первый игрок, выигравший турнир World Series of Darts в своей стране, возглавил рейтинг Австралии по версии Dartplayers, в то время как Кин Барри выиграл ирландский отбор, получив также право участия в финале чемпионата мира среди юниоров, проводимого во время турнира. Барри будет самым молодым игроком на чемпионате 2020 года и третьим самым молодым за всю историю.

Среди участников чемпионата мира были две женщины. Отборочный турнир в Великобритании и Ирландии выиграла Фаллон Шеррок, финалистка женского чемпионата мира BDO 2015 года, а в отборочном турнире остальной части планеты — Микуру Судзуки, действующая чемпионка мира среди женщин BDO. Последние три места достались трем победителям турнира между неквалифицированными участниками Тура PDC, победителями стали Бенито ван де Пас, Кевин Бернесс и Мэтью Эдгар.

По итогам 15 международных отборочных турниров дебютировали Дэнни Бэггиш, Кин Барри, Мэтт Кэмпбелл, Дэймон Хета, Хосе Юстисия, Робби Кинг, Нико Курц, Бенджамин Пратнемер, Мадарс Разма, Бен Робб, Кэллан Ридз, Фэллон Шеррок, Микуру Сузуки, Кьяран Тихан и Юки Ямада. Разма стал первым латвийцем, прошедшим отбор на чемпионат мира PDC.

Участники чемпионата мира 
Лучшие 32 игрока общего рейтинга (Order of Merit) начали соревнования со второго раунда. В первом раунде стартовали 32 игрока с самым высоким рейтингом в PDC Pro Tour и 32 участника со всего мира, в том числе две женщины. 

Order of MeritВторой раунд (сеяные)
  Майкл ван Гервен (Финалист)
  Роб Кросс (Второй раунд)
  Гервин Прайс (Полуфинал)
  Майкл Смит (Второй раунд)
  Гэри Андерсон (Четвёртый раунд)
  Дэрил Гёрни (Третий раунд)
  Питер Райт (Чемпион)
  Джеймс Уэйд (Третий раунд)
  Иэн Уайт (Второй раунд)
  Дэйв Чизналл (Третий раунд)
  Менсур Сулйович (Второй раунд)
  Нейтан Аспиналл (Полуфинал)
  Адриан Льюис (Четвёртый раунд)
  Саймон Уитлок (Четвёртый раунд)
  Джо Каллен (Второй раунд)
  Джонни Клейтон (Третий раунд)
  Стивен Бантинг (Четвёртый раунд)
  Джермейн Ваттимена (Второй раунд)
  Мервин Кинг (Третий раунд)
  Даррен Уэбстер (Третий раунд)
  Кршиштоф Ратайский (Третий раунд)
  Крис Доби (Четвёртый раунд)
  Джеффри де Цваан (Четвёртый раунд)
  Макс Хопп (Третий раунд)
  Стив Битон (Четвёртый раунд)
  Киган Браун (Второй раунд)
  Глен Дюррант (Четвертьфинал)
  Стив Уэст (Второй раунд)
  Димитри ван ден Берг (Четвертьфинал)
  Джон Хендерсон (Третий раунд)
  Дэнни Нопперт (Третий раунд)
  Рикки Эванс (Третий раунд)

Pro TourПервый раунд
  Джейми Хьюз (Первый раунд)
  Хосе Оливейра де Соуза (Первый раунд)
  Винсент ван дер Ворт (Второй раунд)
  Брендан Долан (Второй раунд)
  Габриэль Клеменс (Первый раунд)
  Джастин Пайп (Второй раунд)
  Уильям О’Коннор (Второй раунд)
  Рон Мёленкамп (Второй раунд)
  Харри Уорд (Второй раунд)
  Росс Смит (Первый раунд)
  Кайл Андерсон (Второй раунд)
  Ким Хёйбрехтс (Четвёртый раунд)
  Тед Эветс (Первый раунд)
  Энди Боултон (Первый раунд)
  Райан Джойс (Первый раунд)
  Раймонд ван Барневельд (Первый раунд)
  Люк Хамфрис (Четвертьфинал)
  Дарюс Лабанаускас (Четвертьфинал)
  Райан Сёрл (Третий раунд)
  Аррон Монк (Первый раунд)
  Ричи Эдхаус (Второй раунд)
  Марк Макгини (Второй раунд)
  Джош Пейн (Второй раунд)
  Кристо Рейес (Второй раунд)
  Джеймс Ричардсон (Второй раунд)
  Йелле Клаасен (Второй раунд)
  Джеймс Уилсон (Первый раунд)
  Люк Вудхаус (Третий раунд)
  Стив Леннон (Первый раунд)
  Роуби-Джон Родригес (Первый раунд)
  Райан Майкл (Первый раунд)
  Майки Мэнселл (Первый раунд)

По итогам международных отборовПервый раунд
  Сэйго Асада (Третий раунд)
  Дэнни Бэггиш (Второй раунд)
  Кин Бэрри (Первый раунд)
  Кевин Бёрнесс (Первый раунд)
  Мэтт Кэмпбелл (Первый раунд)
  Ян Деккер (Второй раунд)
  Мэттью Эдгар (Первый раунд)
  Дэймон Хета (Второй раунд)
  Лоуренс Илаган (Первый раунд)
  Хосе Юстисия (Второй раунд)
  Марко Кантеле (Первый раунд)
  Робби Кинг (Первый раунд)
  Борис Кольцов (Первый раунд)
  Нитин Кумар (Первый раунд)
  Нико Курц (Третий раунд)
  Зоран Лербахер (Второй раунд)
  Пол Лим (Первый раунд)
  Ноэль Маликдем (Второй раунд)
  Герт Нентьес (Первый раунд)
  Девон Петерсен (Первый раунд)
  Диого Портела (Первый раунд)
  Бенджамин Пратнемер (Первый раунд)
  Мадарш Разма (Первый раунд)
  Бен Робб (Первый раунд)
  Каллан Ридз (Второй раунд)
  Фэллон Шеррок (Третий раунд)
  Микуру Судзуки (Первый раунд)
  Кьяран Тихэн (Второй раунд)
  Бенито ван де Пас (Второй раунд)
  Юки Ямада (Второй раунд)
  Дарин Янг (Второй раунд)
  Сяочэнь Цзун (Первый раунд)

Формат 
Все матчи проводятся в формате дартса «501» — начинать леги можно любым бросков, заканчивать необходимо броском в удвоение. Поединки проходят в формате сетов, который ведётся до выигрыша трёх легов. Для всех раундов, кроме первого, в финальном сете при равном счёте необходимо одержать победу в два лега. Если счет решающего лега стал 5-5, матч переходит в лег по правилам внезапной смерти. Право первого броска определяется поочерёдным броском в булл. В первом и втором раундах матчи играют до выигрыша трёх сетов, в третьем и четвёртом — четырёх, четвертьфинале — до пяти, полуфинале — до шести, в финале — до семи.

Призовые 
Призовой фонд турнира составляет £ 2,500,000, таким образом, изменений в сравнении и прошлым годом не произошло. Победитель получает £ 500 000. Специальный приз в размере 100 000 фунтов стерлингов выплачивается игроку, сыгравшему дважды лег за девять дротиков, чего ранее не случалось ни на одном чемпионате мира.

Ход турнира 

В верхней четверти турнирной таблицы лидер рейтинга PDC и действующий чемпион мира Майкл ван Гервен легко добрался до четвертьфинала, хотя и уступил первый сет в стартовом для себя матче соотечественнику Йееле Клаасену, однако затем с одинаковым счётом 4-0 одержал победы над Рикки Эвансом и чемпион мира BDO Стивеном Бантингом. Литовец Дарюс Лабанаускас впервые попал в четвертьфинальный этап, победив сеяного Иэна Уайта и экс-чемпиона BDO Стива Битона. В четвертьфинале ван Гервен одержал победу над Лабанаускасом, 5-2, таким образом выйдя в полуфинал в седьмой раз на восьми чемпионатах.

Во второй четверти турнирной таблицы финалист чемпионата мира 2019 года Майкл Смит проиграл во втором раунде со счетом 1-3 дебютанту Люку Вудхаусу. Действующий чемпион UK Open Нейтан Аспиналл вышел в четвертьфинал, победив Кшиштофа Ратайсого и двукратного чемпиона мира Гэри Андерсона, а двукратный чемпион мира среди юниоров Димитри Ван ден Берг победил Вудхауса и двукратного чемпиона мира Адриана Льюиса, также выйдя в четвертьфинал, где победу со счётом 5-3 одержал Аспиналл, второй год подряд выйдя в полуфинал.

В третьей четверти таблицы чемпион 2018 года Роб Кросс выбыл из борьбы за чемпионство, проиграв в первой же игре Киму Хейбрехтсу, не выиграв ни одного сета. Объявивший о завершении карьеры чемпион 2007 года Раймонд ван Барневельд тоже проиграл в своём первом матче американцу Дарину Янгу 1-3 в первом раунде. Действующий чемпион мира среди юниоров Люк Хамфрис во втором раунде победил Джермейна Ваттимена в решающем леге, после чего оказался сильнее Нико Курца и Хайбрехтса, второй раз подряд выйдя в четвертьфинал. Финалист чемпионата мира 2014 года шотландец Питер Райт во втором раунде победил Ноэля Маликдема в решающем леге, закрывшись броском в «яблочко», затем прошёл Сейго Асада и Джеффри де Цваана, а в полуфинале оказался сильнее Люка Хамфриса со счётом 5-3. Последний раз Райт выходил в полуфинал в 2017 году.

В нижней части таблицы Фэллон Шеррок победила Теда Эветса в первом раунде, став первой женщиной, выигравшей матч на чемпионате мира PDC. Уже во втором раунде она вновь одержала победу над 11-м сеяным Менсуром Сулйовичем. По словам председателя PDC Барри Хирна, это может стать «рассветом новой эры» для дартса, однако Шеррок завершила выступление на чемпионате мира, уступив в третьем раунде Крису Доби. Третий сеяный Гервин Прайс победил Джона Хендерсона и Саймона Уитлока впервые в карьере выйдя в четвертьфинал чемпионата мира. Трёхкратный чемпион мира BDO Глен Дюррант стал вторым четвертьфиналистом, победив Дэрила Герни и Криса Доби, однако уступил Прайсу 1-5.

Первый полуфинал между Прайсом и Райтом проходил в напряжённой обстановке. Райт выиграл первый сет на начале соперника, при этом уходя на перерыв хлопал валлийца по руке и что-то говорил ему. Прайс, сравняв счёт после второго сета, чрезмерно эмоционально отпраздновал. Затем игроки выигрывала по два сета подряд, а при счёте 3-3 Райт выиграл три сета подряд, таким образом выйдя во второй финал чемпионата мира в карьере. Игроки не пожали друг другу руки после поединка, и Прайс написал в Твиттере, что думал, что действия Райта после первого сета вышли из под контроля; но позднее извинился за свои замечания.

Во втором полуфинале между Ван Гервеном и Аспиналлом, действующий чемпион взял первый сет на начале соперника, однако англичанин сравнял счёт во втором сете. Ван Гервен снова сделал брейк и взял третий сет, а четвёртый выиграл Аспиналл, используя единственный дротик на сет. Он также имел возможность взять пятый сет, но не попал в нужное удвоение, и ван Гервен снова взял инициативу, после чего выиграл шестой сет со счётом 3-0. Аспиналл выиграл седьмой сет, но Ван Гервен взял следующие два, выйдя в финал чемпионата мира. На чемпионате мира 2014 года в главном матче также играли ван Гервен и Райт.

В финале, состоявшемся 1 января 2020 года, Райт выиграл первый сет со счетом 3-2 после того, как Ван Гервен не попал в «яблочко», имея возможность закрыть 170 после двух попаданий в утроение 20. Райт выиграл и следующий сет со счётом 3-1, после чего ван Гервен сократил преимущество шотландца, одержав сухую победу в третьем сете 3-0, после чего сравнял счёт по сетам. Питер Райт выиграл пятый сет, а затем и шестой со счётом 3-0. Хотя нидерландский дартсмен выиграл седьмой сет со счётом 3-1; Райт одержал победу в следующем со счётом 3-2, после чего с таким же счётом выиграл и девятый, поведя в матче 6-3. Таким образом, Райт в одном сете от титула. В десятом сете Райт выиграл первый лег, во втором же ван Гервен имел возможность сыграть лег за 9 дротиков, однако не попал в удвоение 12, но сумел взять лег и сравнять счёт в сете. В третьем леге на начале ван Гервена победу одержал Райт после неудачной игры голландца, а в четвёртом, на своём начале, сумел первым выйти на удвоение, и оставив 20 очков, закрыл их за три дротика, став чемпионом мира.

Примечания 

Чемпионаты мира по дартсу (PDC)
Спорт в Великобритании в 2019 году
2019 год в Лондоне
2020 год в Лондоне
Декабрь 2019 года
Январь 2020 года в Великобритании
Спорт в Великобритании в 2020 году